Distretto di Huallanca – distretto del Perù nella regione di Ancash, provincia di Bolognesi
Distretto di Huallanca – distretto del Perù nella regione di Ancash, provincia di Huaylas